Il singolare del torneo di tennis Brest Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Veli Paloheimo che ha battuto in finale Olivier Delaître 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Christian Bergström (primo turno)
 Thomas Högstedt (primo turno)
 Olivier Delaître (finale)
 Michael Tauson (secondo turno)

 Éric Winogradsky (secondo turno)
 Thierry Tulasne (primo turno)
 Assente
 Udo Riglewski (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1989